Posa – talvolta sinonimo di Ripresa
 Teatro di posa – locale predisposto e destinato alla messa in scena e alle riprese di un film o di un programma televisivo.
 Michele Posa – telecronista sportivo, youtuber e scrittore italiano
 Posa di morte –  caratteristica postura di fossili di rettili ed uccelli 

 Poša – comune della Slovacchia

 La posa – album in studio del supergruppo italiano Nada trio